Bertolini ärrr ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alessandro Bertolini (född 1971)
 Andrea Bertolini (född 1973)
 Angelo Bertolini (1860–1924)
 Denis Bertolini (född 1977)
 Francesco Bertolini (1836–1909), italiensk historiker
 Giuseppe Bertolini (1790–1855)
 Hannes Bertolini (född 1968)
 Johann Bertolini (1859–1931)
 Luigi Bertolini (1904–1977)
 Marco Bertolini (född 1953)
 Massimo Bertolini (född 1974)
 Ottorino Bertolini (1892-1977)
 Ottorino Franco Bertolini 
 Pietro Bertolini (1859–1920)
 Renato Bertolini (1905–1983)
 Rolf Bertolini (1927–2006)
 Stefano Bertolini (1711–1782)
 Thomas Bertolini (född 1988)

Se även
 Bartolini
 Bertoloni

Italienska efternamn